Муниципальное образование «Ломоносовское»:

 Муниципальное образование «Ломоносовское» — муниципальное образование в Москве, соответствует Ломоносовскому району.
 Муниципальное образование «Ломоносовское» — муниципальное образование (сельское поселение) в Холомогорском районе Архангельской области.